

Persoonsnamen
 Clio, een Griekse meisjesnaam, een korte vorm van Cleopatra
 Clio (muze), een van de negen Muzen uit de Griekse mythologie
 Clio, een van de Oceaniden
 Clio, een van de Nereïden

Plaatsen
 Clio (Griekenland), een dorp op het Griekse eiland Lesbos
 Clio (Alabama), een stad in de Verenigde Staten
 Clio (Californië), een stad in de Verenigde Staten
 Clio (Iowa), een stad in de Verenigde Staten
 Clio (Michigan), een stad in de Verenigde Staten
 Clio (South Carolina), een plaats in de Verenigde Staten
 Clio (Venuskrater), een krater op Venus

Vereniging 
 Klio (studentenvereniging in Leuven), een voormalige studentenvereniging in Leuven voor historici en classici
 Klio (studentenvereniging in Antwerpen), de studentenvereniging voor historici van de Universiteit Antwerpen

Overige 
 Kleio (tijdschrift), een Vlaams tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur
 Clio (geslacht), een slakkengeslacht
 Renault Clio, een automodel